

Бішевське сільське поселення — сільське поселення, Апастовський район, Татарстан
 Бішевське сільське поселення — сільське поселення, Урмарський район, Чувашія